Ел Армадиљо има више значења:

 Ел Армадиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Армадиљо (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Армадиљо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Армадиљо (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Армадиљо (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Армадиљо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Армадиљо (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Армадиљо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Армадиљо, Сан Хосе Армадиљо (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Армадиљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Армадиљо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Армадиљо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Армадиљо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Армадиљо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику